Julgrund har flera betydelser:

 Julgrund, Nagu – en liten holme nära Boskär i Nagu
 Julgrund, Åland – ett grund norr om Föglö, där M/S Amorella gått på grund två gånger.

Se även 
 Julögrundet